Denumirea de Ceair se poate referi la:
 Râul Ceair, afluent al râului Almălău;
 Râul Ceair, afluent al râului Urluia;
 Ceairu, sat în județul Buzău, România;
 Ceair, veche denumire a satului Răsurile, județul Călărași, România.